Qeqertaarsuk bezeichnet:
 Qeqertaarsuk (Insel, Kangia) (auch Qeqertasussuk), Insel im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Qeqertaarsuk (Insel, Kingittut) (auch Kingittut Karrarlersuat), Insel im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Qeqertaarsuk (Insel, Qeqertaarsuit), Insel im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Qeqertaarsuk (Insel, Nanortalik), Insel im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Qeqertaarsuk (Insel, Paamiut), Insel im Distrikt Paamiut, Grönland
 Qeqertaarsuk (Insel, Illaarsussuaq), Insel im Distrikt Qaanaaq, Grönland
 Qeqertaarsuk (Insel, bei Moriusaq), Insel im Distrikt Qaanaaq, Grönland
 Qeqertaarsuk (Insel, bei Savissivik), Insel im Distrikt Qaanaaq, Grönland
 Qeqertaarsuk (Insel, Qeqertarsuaq), Insel im Distrikt Qeqertarsuaq, Grönland
 Qeqertaarsuk (Insel, Sisimiut), Insel im Distrikt Sisimiut, Grönland